Чемпионат мира BDO 2011 — 34-й чемпионат мира, прошедший в городе Фраймли Грин на стадионе Лейксайд Кантри Клуб с 1 по 9 января 2011 года. Действующими чемпионами являлись Мартин Адамс и Трина Гулливер. Они смогли защитить свои титулы на этом чемпионате. Победитель мужского турнира получил 100000 фунтов стерлингов, женского — 10000.

Турнирная таблица

Женщины

Мужчины 
{{Турнир32 с пропусками
| RD1=
| RD2=
| RD3=
| RD4=
| RD5=

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Мартин Адамс </font>(92.52)
| RD1-score01=3
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Тони Вест </font>(86.58)
| RD1-score02=1

| RD1-seed03=16
| RD1-team03= Дейв Принс </font>(76.86)
| RD1-score03=1
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Джон Уолтон </font>(81.15)
| RD1-score04=3

| RD1-seed05=8
| RD1-team05= Тони О'Ши </font>(84.24)
| RD1-score05=1
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Росс Смит </font>(84.39)
| RD1-score06=3

| RD1-seed07=9
| RD1-team07= Вилли ван де Виль </font>(86.73)
| RD1-score07=3
| RD1-seed08=
| RD1-team08= Алан Сутар </font>(88.44)
| RD1-score08=1

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Стив Вест </font>(84.39)
| RD1-score09=2
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Дейв Чизнолл </font>(86.52)
| RD1-score10=3

| RD1-seed11=13
| RD1-team11= Гэри Робсон </font>(87.78)
| RD1-score11=3
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Стив Дуглас </font>(86.64)
| RD1-score12=0

| RD1-seed13=5
| RD1-team13= Джой тен Берг </font>(86.52)
| RD1-score13=3
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Шон Гриффитс </font>(82.74)
| RD1-score14=0

| RD1-seed15=12
| RD1-team15= Марк Баррили </font>(76.65)
| RD1-score15=0
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Мартин Филлипс </font>(86.07)
| RD1-score16=3

| RD1-seed17=2
| RD1-team17= Стюарт Келлетт </font>(94.35)
| RD1-score17=3
| RD1-seed18=
| RD1-team18= Деррил Фиттон </font>(87.91)
| RD1-score18=0

| RD1-seed19=15
| RD1-team19= Скотт Митчелл </font>(81.39)
| RD1-score19=0
| RD1-seed20=
| RD1-team20= Ян Деккер </font>(84.93)
| RD1-score20=3

| RD1-seed21=7
| RD1-team21= Росс Монтгомери </font>(82.02)
| RD1-score21=1
| RD1-seed22=
| RD1-team22= Алан Норрис </font>(86.01)
| RD1-score22=3

| RD1-seed23=10
| RD1-team23= Гэри Томпсон </font>(78.06)
| RD1-score23=3
| RD1-seed24=
| RD1-team24= Арно Мерк </font>(70.02)
| RD1-score24=1

| RD1-seed25=3
| RD1-team25= Ден Уинстенли</font>(89.91)
| RD1-score25=3
| RD1-seed26=
| RD1-team26= Мартин Аткинс</font>(92.40)
| RD1-score26=2

| RD1-seed27=14
| RD1-team27= Робби Грин </font>(90.25)
| RD1-score27= 3
| RD1-seed28=
| RD1-team28= Энди Боултон </font>(83.18)
| RD1-score28= 0

| RD1-seed29=6
| RD1-team29= Скотт Уэйтс </font>(91.17)
| RD1-score29=3
| RD1-seed30=
| RD1-team30= Тед Хенки </font>(85.08)
| RD1-score30=0

| RD1-seed31=11
| RD1-team31= Брайан Вудс </font>(91.23)
| RD1-score31=0
| RD1-seed32=
| RD1-team32= Стефен Бантинг </font>(94.62)
| RD1-score32=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Мартин Адамс </font>(92.49)
| RD2-score01=4
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Джон Уолтон </font>(92.04)
| RD2-score02=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Росс Смит </font>(84.03)
| RD2-score03=4
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= Вилли ван де Виль </font>(81.63)
| RD2-score04=1

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Дейв Чизнолл </font>(91.17)
| RD2-score05=1
| RD2-seed06=13
| RD2-team06= Гэри Робсон </font>(90.54)
| RD2-score06=4

| RD2-seed07=5
| RD2-team07= Джой тен Берг </font>(82.41)
| RD2-score07=3
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Мартин Филлипс </font>(83.58)
| RD2-score08=4

| RD2-seed09=2
| RD2-team09= Стюарт Келлетт </font>(79.59)
| RD2-score09=1
| RD2-seed10=
| RD2-team10= Ян Деккер </font>(82.29)
| RD2-score10=4

| RD2-seed11=
| RD2-team11= Алан Норрис </font>(78.12)
| RD2-score11=2
| RD2-seed12=10
| RD2-team12= Гэри Томпсон </font>(79.95)
| RD2-score12=4

| RD2-seed13=3
| RD2-team13= Ден Уинстенли </font>(89.25)
| RD2-score13=4
| RD2-seed14=14
| RD2-team14= Робби Грин </font>(85.98)
| RD2-score14=1

| RD2-seed15=6
| RD2-team15= Скотт Уэйтс </font>(86.85)
| RD2-score15=2
| RD2-seed16=
| RD2-team16= Стефен Бантинг </font>(89.79)
| RD2-score16=4

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Мартин Адамс </font>(90.27)
| RD3-score01=5
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Росс Смит </font>(87.36)
| RD3-score02=1

| RD3-seed03=13
| RD3-team03= Гэри Робсон </font>(87.93)
| RD3-score03=4
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Мартин Филлипс </font>(86.97)
| RD3-score04=5

| RD3-seed05=
| RD3-team05= Ян Деккер </font>(87.78)
| RD3-score05=5
| RD3-seed06=10
| RD3-team06= Гэри Томпсон </font>(86.67)
| RD3-score06=4

| RD3-seed07=3
| RD3-team07= Ден Уинстенли </font>(91.74)
| RD3-score07=5
| RD3-seed08=
| RD3-team08= Стефен Бантинг </font>(90.93)
| RD3-score08=1

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Мартин Адамс </font>(90.90)
| RD4-score01=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Мартин Филлипс </font>(85.89)
| RD4-score02=4

| RD4-seed03=
| RD4-team03= Ян Деккер </font>(85.92)
| RD4-score03=2
| RD4-seed04=3
| RD4-team04= Ден Уинстенли </font>(89.91)
| RD4-score04=6

| RD5-seed01=1
| RD5-team01= Мартин Адамс </font>(92.13)
| RD5-score01=7
| RD5-seed02=3
| RD5-team02= Ден Уинстенли </font>(89.08)
| RD5-score02=5
}}

 Приз 
Призовой фонд турнира был £329000 — на £4000 больше, чем в предыдущем году. Приз за лег в 9 дротиков — £52000, за максимальное число очков — £3000.

 Мужской турнир 
 Чемпион: £100000
 Финалист: £30000
 Полуфиналисты (2): £11000
 Четвертьфиналисты (4): £6000
 Проигравшие во 2 раунде (8): £4250
 Проигравшие в 1 раунде (16): £3000

 Женский турнир 
 Чемпион''': £10000
 Финалист: £2000
 Полуфиналист (2): £1000
 Четвертьфиналист (4): £500

Ссылки 
 Официальный сайт

BDO World Darts Championship
Спорт в Великобритании в 2011 году
Январь 2011 года
Чемпионаты мира по дартсу (PDC)
Дартс